Драгінья́н, Драґіньян () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 95 км на схід від Марселя, 65 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 16675 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 38451,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Відомі люди 
У Драґіньяні народилася славетна французько-американська співачка Лілі Понс (1898–1976).

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Драгіньян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вар
Французька Рив'єра